Wyniki Grand Prix Francji, jedenastej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2006.

Lista startowa

Sesje treningowe

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|5
| Michael Schumacher
|1-18, 23-38, 42-70
|align="center"|63
|-
|align="center"|1
| Fernando Alonso
|39-41
|align="center"|3
|-
|align="center"|7
| Ralf Schumacher
|21-22
|align="center"|2
|-
|align="center"|8
| Jarno Trulli
|19-20
|align="center"|2
|}

2006
2006 w Formule 1
2006 we Francji